Шау́рс () — упразднённый кантон во Франции, находился в регионе Шампань — Арденны, департамент Об. Входил в состав округа Труа. Всего в кантон Шаурс входили 25 коммун, из них главной коммуной являлась Шаурс.

По закону от 17 мая 2013 и декрету от 14 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Об уменьшилось с 34 до 17. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года, и кантон Шау́рс был расформирован. С 22 марта 2015 года все 25 коммун кантона перешли в кантон Ле-Рисе.

Коммуны кантона

Население

Примечания 

Упразднённые кантоны департамента Об